Bahnhof Reichenbach (Vogtl) steht für folgende Bahnhöfe in der Stadt Reichenbach im Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen:

 Bahnhof Reichenbach (Vogtl) ob Bf
 Bahnhof Reichenbach (Vogtl) unt Bf